Michael Wright es el conjunto de un nombre propio Michael y primer apellido Wright que puede referirse a varios personajes:

 Michael Wright (1941-), ciclista británico (→w:en);
 Michael (Mick) Wright (1946-), futbolista británico (→w:en);
 Michael Wright (1956-), actor estadounidense;
 Michael Wright (1980-), baloncestista estadounidense (→w:en);
 ...